Тендітник Ярослав Володимирович  (позивний «Полтава»)  , Красноармійськ (нині — Покровськ), Донецька область, Українська РСР —  , поблизу м. Іловайська(Донецька область) — український військовослужбовець резервного батальйону оперативного призначення «Донбас».

Пропав безвісти 29 серпня 2014 року поблизу м. Іловайська (Донецька область) під час прориву з оточення.

Життєпис 
Ярослав Тендітник народився в 1980 році у місті Красноармійську (нині — Покровськ) на Донеччині. Закінчив загальноосвітню школу.

Улітку 2014 року добровольцем пішов на фронт. Проходив службу у званні солдата на посаді санітарного інструктора 2-го батальйону спеціального призначення резервного батальйону оперативного призначення «Донбас» (військова частина 3027) Північного оперативно-територіального об‘єднання Національної гвардії України.

Обставини загибелі 

Загинув Ярослав Тендітник поблизу м. Іловайська (Донецька область) під час прориву з оточення, ідучи так званим «гуманітарним коридором». Востаннє його бачили в с. Червоносільське Амвросіївського району Донецької області, де колона потрапила у засідку російсько-терористичних угрупувань. Увечері він загинув під час артилерійського обстрілу села Червоносільське від важкого осколкового поранення шиї. Тіло загиблого - не знайдено На зв'язок в останнє виходив 30-31 серпня 2014 року.

Примітки

Джерела 
 Тендітник Ярослав Володимирович («Полтава») // Книга пам'яті полеглих за Україну.

Уродженці Покровська
Померли в Амвросіївському районі
Зниклі безвісти